«Челси» — английский футбольный клуб из Фулема, Лондон. Клуб был основан в 1905 году, с того же года выступает в системе футбольных лиг Англии. Первый английский клуб, имевший право принять участие в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона 1955/56, но Футбольная лига отклонила запрос «Челси» об участии в розыгрыше ссылаясь на загруженный график английского чемпионата. Клуб принимал участие во всех организуемых УЕФА турнирах за исключением Кубка Интертото.

Из всех европейских турниров наибольших успехов «Челси» добился в Кубке обладателей кубков, Лиге Европы УЕФА и Лиге чемпионов УЕФА, выиграв эти турниры дважды: Кубок — в 1971 и 1998, Лигу Европы — в 2013 и 2019 годах, а также «Челси» выигрывал Лигу чемпионов УЕФА в 2012 и в 2021 годах. Два раз клуб завоевал Суперкубок УЕФА в 1998 и 2021 годах. 

«Челси» является одним из пяти клубов, наряду с «Ювентусом», «Аяксом», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», который выиграл все три главные клубные турниры УЕФА, а также единственным клубом владевшим двумя главными еврокубками одновременно.

После победы в Лиге чемпионов УЕФА 2012 года «Челси» принял участие Клубном чемпионате мира как представитель УЕФА, где в финале проиграл бразильскому «Коринтиансу» со счётом 0:1.

После победы в Лиге чемпионов УЕФА 2021 года «Челси» во второй раз в своей истории принял участие в Клубном чемпионате мира, где в финале обыграл бразильский                   «Палмейрас» со счётом 2:1.

Сезоны

Статистика

По турнирам

По странам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

ФК «Челси»
Челси